April kan syfta på:

 April – en månad
 Aprilhäxan – en roman av Axelsson från 1997
 aprilskämt – en typ av skämt
 aprilväder – en benämning för omväxlande väder på norra halvklotet
 April O'Neil (uttalas "äjpril o nil") , fiktiv nyhetsreporter i berättelserna om Teenage Mutant Ninja Turtles
 April (sång) – en låt av Deep Purple
 April (musikgrupp) – en sydkoreansk tjejgrupp